Тарзан — вымышленный персонаж, придуманный писателем Эдгаром Райсом Берроузом и впервые появившийся в книге «Тарзан, приёмыш обезьян» (англ. Tarzan of the Apes). Существует большое количество фильмов, в которых присутствует персонаж. Список фильмов:

Немое кино

С Элмо Линкольном 
 Тарзан. Приёмыш обезьяны / Tarzan of the Apes (1918)
 Любовь Тарзана / The Romance of Tarzan (1918)
 Приключения Тарзана / The Adventures of Tarzan (1921)

С другими актёрами 
 Месть Тарзана / The Revenge of Tarzan (1920) (Джин Поллар)
 Сын Тарзана / The Son of Tarzan (1920) (П. Демпси Тэблер)
 Тарзан и золотой лев / Tarzan and the Golden Lion (1927) (Джеймс Пирс)
 Могучий Тарзан / Tarzan the Mighty (1928) (Фрэнк Меррилл)

Звуковое кино

Фильмы с Джонни Вайсмюллером 
 Тарзан — человек-обезьяна / Tarzan the Ape Man (1932)
 Тарзан и его подруга / Tarzan and His Mate (1934)
 Побег Тарзана / Tarzan Escapes (1936)
 Тарзан находит сына! / Tarzan Finds a Son! (1939)
 Тайное сокровище Тарзана / Tarzan’s Secret Treasure (1941)
 Приключения Тарзана в Нью-Йорке / Tarzan’s New York Adventure (1942)
 Триумф Тарзана / Tarzan Triumphs (1943)
 Тарзан и тайна пустыни / Tarzan’s Desert Mystery (1943)
 Тарзан и амазонки / Tarzan and the Amazons (1945)
 Тарзан и женщина-леопард / Tarzan and the Leopard Woman (1946)
 Тарзан и охотница / Tarzan and the Huntress (1947)
 Тарзан и русалки / Tarzan and the Mermaids (1948)

Фильмы с Лексом Баркером 
 Волшебный фонтан Тарзана / Tarzan’s Magic Fountain (1949)
 Тарзан и рабыня / Tarzan and the Slave Girl (1950)
 Риск Тарзана / Tarzan’s Peril (1951)
 Дикая ярость Тарзана / Tarzan’s Savage Fury (1952)
 Тарзан и дьяволица / Tarzan and the She-Devil (1953)

Фильмы с Гордоном Скоттом 
 Тарзан и затерянные джунгли / Tarzan’s Hidden Jungle (1955)
 Тарзан и неудачное сафари / Tarzan and the Lost Safari (1957)
 Тарзан и охотники с капканами / Tarzan and the Trappers (1958)
 Смертельная схватка Тарзана / Tarzan’s Fight for Life (1958)
 Величайшее приключение Тарзана / Tarzan’s Greatest Adventure (1959)
 Тарзан великолепный / Tarzan the Magnificent (1960)

С другими актерами 
 Тарзан бесстрашный / Tarzan the Fearless (1933) (Бастер Крэбб)
 Новые приключения Тарзана / The New Adventures of Tarzan (1935) (Брюс Беннетт)
 Шальной Тарзан / Toofani Tarzan (1937) (Джон Кавас)
 Месть Тарзана / Tarzan’s Revenge (1938) (Гленн Моррис)
 Тарзан и зелёная богиня / Tarzan and the Green Goddess (1938) (Брюс Беннетт)
 Тото Тарзан / Tototarzan (1950) (Тото)
 Тарзан, сын обезьяны / Tarzan, the Ape Man (1959) (Денни Миллер)
 Тарзан едет в Индию / Tarzan Goes to India (1962) (Джок Махони)
 Три испытания Тарзана / Tarzan’s Three Challenges (1963) (Джок Махони)
 Тарзан и Джейн возвращены… как будто / Tarzan and Jane Regained… Sort of (1964) (Тейлор Мид)
 Тарзан и Кинг Конг / Tarzan and King Kong (1965) (Рандхава)
 Тарзан и Золотая долина / Tarzan and the Valley of Gold (1966) (Майк Генри)
 Тарзан и великая река / Tarzan and the Great River (1967) (Майк Генри)
 Тарзан и мальчик из джунглей / Tarzan and the Jungle Boy (1968) (Майк Генри)
 Тарзан в золотой пещере / Tarzán en la gruta del oro (1969) (Стив Хоукс)
 Тарзан и мертвая тишина / Tarzan’s Deadly Silence (1970) (Рон Эли)
 Тарзан и радуга / Tarzán y el arco iris (1972) (Стив Хоукс)
 Тарзан и Коричневый принц / Tarzan and the Brown Prince (1972) (Стив Хоукс)
 Тарзан и тайна сельвы / Tarzán y el misterio de la selva (1973) (Ричард Эстеран)
 Тарзан в копях царя Соломона / Tarzán en las minas del rey Salomón (1974) (Дэвид Карпентер)
 Тарзан и сокровища Кавана / Tarzán y el tesoro Kawana (1975) (Ричард Эстеран)
 Тарзан — царь обезьян / El rey de los gorilas (1977) (Уго Стиглиц)
 Тарзан, человек-обезьяна / Tarzan, the Ape Man (1981) (Майлз О'Киффи)
 Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян / Greystoke — The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984) (Кристофер Ламберт)
 Приключения Тарзана / Adventures of Tarzan (1985) (Хемант Бирдж)
 Леди Тарзан / Lady Tarzan (1990) (Виджаялакшми Вадлапати)
 Тарзан — X Позор Джейн / Tarzan — X shame of Jane (1995) (Рокко Сиффреди)
 Тарзан и затерянный город / Tarzan and the Lost City (1998) (Каспер Ван Дин)
 Тарзан и Бетти / Tarzan Ki Beti (2002) (Хемант Бирдж)
 Тарзан. Легенда / Tarzan (2016) (Александр Скарсгард)

Мультфильмы 
 Горилла моей мечты / Gorilla My Dreams  (1948) (озвучивает Мел Бланк)
 Тарзан — король джунглей / Tarzan, Lord of the Jungle (1976—1978) (озвучивает Роберт Риджли)
 Час приключений Бэтмэна / Тарзана / The Batman/Tarzan Adventure Hour (1977—1978) (озвучивает Роберт Риджли)
 Тарзан и Супер 7 / Tarzan and the Super 7 (1978—1980) (озвучивает Роберт Риджли)
 Час приключений Тарзана / Одинокого рейнджера / The Tarzan/Lone Ranger Adventure Hour (1980—1981) (озвучивает Роберт Риджли)
 Час приключений Тарзана / Одинокого рейнджера / Зорро / The Tarzan/Lone Ranger Adventure Hour/Zorro (1981—1982)
 Тарзан, повелитель обезьян / Tarzan of the Apes (1998)
 Тарзан / Tarzan (1999) (озвучивает Тони Голдуин, дублирует Александр Баргман)
 Легенда о Тарзане / The Legend of Tarzan (2001—2003) (озвучивает Майкл Уайсс, дублирует Василий Дахненко)
 Тарзан и Джейн / Tarzan and Jane (2002) (озвучивает Майкл Уайсс, дублирует Василий Дахненко)
 Тарзан II / Tarzan II (2005) (озвучивает Харрисон Чад, дублирует Фёдор Машанов)
 Тарзан / Tarzan (2013) (озвучивает Келлан Латс, дублирует Станислав Тикунов)
 Тарзан и Джейн / Tarzan and Jane (2017—2018) (озвучивает Джиллз Пэнтон, дублирует Дмитрий Череватенко)

Телевизионные фильмы и сериалы 
 Тарзан — тигр / Tarzan the Tiger (1929) (Френк Меррилл)
 Тарзан и ловцы / Tarzan and the Trappers (1958) (Гордон Скотт)
 Тарзан / Tarzan (1966—1968) (Рон Эли)
 Тарзан в Манхэттене / Tarzan in Manhattan (1989) (Джо Лара)
 Я — Джейн, ты — Тарзан / Io Jane, tu Tarzan (1989) (Себастьяно Сомма)
 Тарзан / Tarzan (1991—1995) (Вольф Ларсон)
 Тарзан: История приключений (1996—2000) (Джо Лара)
 Тарзан / Tarzan (2003) (Тревис Фиммель)

Литература 
 
 
 

Т